Schouten peut faire référence à :

Patronyme
Willem Schouten (1567?-1625), un navigateur néerlandais
Wouter Schouten (1638-1704), un chirurgien néerlandais
Jan Arnoldus Schouten (1883–1971), un mathématicien néerlandais
Henk Schouten (1932-2018), un footballeur néerlandais
Lydia Schouten (née en 1948) artiste néerlandaise 
Jaap Schouten (né en 1984), un rameur néerlandais
Irene Schouten (née en 1992), une patineuse de vitesse néerlandaise
Jean Schouten, un acteur belge.

Toponyme
Voir la page d'homonymie 

Homonymie de patronyme